Table Rock (Missouri).
 Table Rock (Nebraska).
 Table Rock (Wyoming).